L'ordre des Pennatulacea rassemble des animaux cnidaires coloniaux marins appelés communément Pennatules ou plumes de mer. L'ordre compte 14 familles réparties en 2 sous-ordres. Ces espèces sont semble-t-il présentes dans toutes les mers tropicales et tempérées.

Ce sont les seuls des Alcyonaria dont le mode de vie n'est pas sédentaire. L'animal est ancré dans le substrat meuble par un pied charnu. Certains taxons sont bioluminescents.

Liste des familles 
Selon  :
 sous-ordre Sessiliflorae Kuekenthal, 1915
 famille Anthoptilidae Kölliker, 1880
 famille Chunellidae Kükenthal, 1902
 famille Echinoptilidae Hubrecht, 1885
 famille Funiculinidae Gray, 1870
 famille Kophobelemnidae Gray, 1860
 famille Protoptilidae Kölliker, 1872
 famille Pseudumbellulidae López-González in López-González & Drewery, 2022
 famille Renillidae Gray, 1870
 famille Scleroptilidae Jungersen, 1904
 famille Stachyptilidae Kölliker, 1880
 famille Umbellulidae Kölliker, 1880
 famille Veretillidae Herklots, 1858
 sous-ordre Subselliflorae
 famille Balticinidae Balss, 1910
 famille Pennatulidae Ehrenberg, 1834
 famille Virgulariidae Verrill, 1868

Annexes

Références taxinomiques

Liens externes 
 
 
 
 
 
 
 
 Photos des Pennatulacea

Notes et références